Забро́шенная больни́ца — здание, предназначенное для эксплуатации в качестве больницы, но не используемое.
 Ховринская заброшенная больница
 Давыдковская заброшенная больница
 Городская клиническая больница скорой медицинской помощи (Екатеринбург)
 Чангинская больница (Сингапур)
 Больница святого Игнатия (Колфакс, штат Вашингтон, США) — была заброшена с 2003 по 2015, впоследствии открыта как официальный туристический объект.

Больницы